Caan (geslacht), een Nederlandse familie waarvan leden sinds 1815 tot de Nederlandse adel behoren en in 1939 uitstierf
 Caan (Westerwald), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Hendrik Johan Caan (1781-1864), een Nederlands politicus
 James Caan (1940–2022), een Amerikaans acteur
 Scott Caan (1976), een Amerikaans acteur